Южный район — административно-территориальная единица:
 Южный район — район города Новороссийска.
 Южный район — район города Росарио в Аргентине.

Испания 
 Южный район — район города Севилья.
 Южный район — район города Кордова.
 Южный район — район города Хихон.
 Южный район — район города Херес-де-ла-Фронтера.
 Южный район — район города Логроньо.

См. также 
 Южный округ